Баден () — округ в Швейцарском кантоне Аргау. Центр округа — город Баден.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 153,07  км². Население 122 096 чел. Официальный код  —  1902.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа Аргау